Dimitrov (en bulgare : Димитров) est un patronyme bulgare dérivé du prénom Dimitri ; il est notamment porté par :
 Denis Dimitrov (1994-), athlète bulgare ;
 
 Georgi Dimitrov (1882-1949), dirigeant communiste bulgare ;
Georgi Dimitrov (1959-2021), footballeur bulgare ;
 Georgi Dimitrov (1931-), footballeur bulgare ;
 Grigor Dimitrov (1991-), joueur de tennis bulgare ;
 Ivan Dimitrov (1935-2019), joueur de football bulgare ;
 Kristian Dimitrov (1997-), footballeur international bulgare ;
 Nikola Dimitrov  (1961-), peintre allemand ;
 Nikola Dimitrov (1972-), diplomate et homme politique macédonien ;
 Strachimir Dimitrov (1930-2001), historien bulgare.
 Yancho Dimitrov (1943-1992), footballeur bulgare.

Dimitrova est un nom de famille notamment porté par :
 Anastasia Dimitrova (1815–1894), première professeure bulgare de la période connue comme la Renaissance nationale ;
 Blaga Dimitrova (1922-2003), poétesse bulgare qui a été vice-président de la Bulgarie ;
 Ekatarina Dimitrova (1987-), joueuse de basket-ball bulgare ;
 
Gabriela Dimitrova (née en 1968), haltérophile bulgare
Gabriela Dimitrova (née en 1995), boxeuse bulgare

Dimitrov peut également signifier :
 Le bataillon Dimitrov, unité militaire dont le nom provient de G.M. Dimitrov ;
 La communauté rurale de Dimitrov en Arménie.

Notes et références 

Homonymie de patronyme bulgare